Buena Park – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Orange
 Buena Park – obszar niemunicypalny w USA, w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
 Buena Park – część dzielnicy Uptown w Chicago

Zobacz też